Андреевка — деревня в Сараевском районе Рязанской области России, входит в состав Алексеевского сельского поселения.

Географическое положение 
Деревня расположена на берегу реки Пара в 1,5 км на запад от центра поселения села Алексеевка и в 38 км на юго-восток от райцентра посёлка Сараи.

История 
В 1854 году усердием гвардии подполковника Алексее Петровича Мосолова в селе была построена деревянная Спасская церковь. Одновременно с церковью построена была и колокольня. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Андреевской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 34 дворов.

С 1929 года село являлось центром Андреевского сельсовета Сараевского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1957 года — в составе Алексеевского сельсовета, с 2005 года — в составе Алексеевского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сараевского района